Дмитрий Саблин: 
 Саблин, Дмитрий Анатольевич (род. 1979) — украинский гребец-каноист.
 Саблин, Дмитрий Вадимович (род. 1968) — российский политик, депутат Государственной думы IV, V, VI, VII созывов.
 Саблин, Дмитрий Васильевич (1949—?) — советский музыкант, основатель и руководитель инструментального ансамбля «Фирюза».